Patruno – cognome italiano

Persone 
 Lino Patruno, nato Michele Patruno (1935), cabarettista e musicista italiano
 Lino Patruno (1947) – giornalista e scrittore italiano
 Luigi Patruno (1943) – ex pugile italiano
 Stefania Patruno (1963) – doppiatrice italiana
 Valentina Patruno (1982) – modella e conduttrice televisiva venezuelana, di origini italiane